

Lokalizacje

Niemcy 
 Camin – dzielnica gminy Vellahn, w powiecie Ludwigslust-Parchim, w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie

Włochy 
 Camin – piemoncka nazwa Camino

Osoby 
 Heinrich Camin – niemiecki oficer
 Joseph Camin – amerykański biolog

Zobacz też 
 Cammin
 Kamin
 Kammin